Hibbard ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Hibbard (1946–2012), britischer Sänger und Schauspieler
 Claude W. Hibbard (1905–1973), US-amerikanischer Paläontologe
 Edna Hibbard (1895–1942), US-amerikanische Schauspielerin
 Ellery Albee Hibbard (1826–1903), US-amerikanischer Politiker
 Fred Hibbard (1894–1925), US-amerikanischer Regisseur
 George A. Hibbard (1864–1910), US-amerikanischer Politiker
 Greg Hibbard (* 1964), US-amerikanischer Baseballspieler
 Harry Hibbard (1816–1872), US-amerikanischer Politiker
 Howard Hibbard (1928–1984), US-amerikanischer Historiker
 Richard Hibbard (* 1983), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Thomas L. Hibbard (1898–1982),  US-amerikanischer Designer, Karosseriebauer und Unternehmer

Hibbard bezeichnet außerdem:

 Hibbard (Indiana), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Hibbard & Darrin, ein ehemaliges französisch-US-amerikanisches Karosseriebauunternehmen

Siehe auch:
 Hibberd
 Hibbert